Szent István tér található az alábbi településeken:

Szent István tér (Békéscsaba)
Szent István tér (Budapest IV. kerülete)
Szent István tér (Budapest V. kerülete)
Szent István tér (Esztergom)
Szent István tér (Komárom)
Szent István tér (Makó)
Szent István tér (Miskolc)
Szent István tér (Pécs)
Szent István tér (Szekszárd)
Szent István tér (Székesfehérvár)